«Васильки» — народний хор імені Василя Бурноса
 Васильки (базилік) — рід рослин з родини глухокропивові

Васильки — присілок, Варгашинський район, Курганська область

Васильки — село, Київська область, Бориспільський район
 Васильки — село, Полтавська область, Лохвицький район
 Васильки — селище, Миколаївська область, Снігурівський район